Sainte Victoire peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Victoire (?), martyre des premiers siècles à Hippone (l'actuelle Annaba en Algérie) ; fêtée le 15 novembre.
 Victoire († 249 ou 253), vierge et martyre à Rome sous Dèce ; fêtée le 23 décembre.
 Victoire († 304), martyre à Carthage ; avec Saturnin, Jules et Paul, fêtés le 12 février par l'Église catholique romaine et le 11 février par l'Église orthodoxe. 
 Victoire de Cordoue († 304), et Aciscle ou Acisclus son frère, martyrs à Cordoue en Andalousie, probablement sous Dioclétien ; fêtés le 17 novembre.
 Victoire, nom de plusieurs martyres à Rome dans le groupe des saints Fortunat, Félicien, Firme, Candide, Castiule, Secondule, Rogatien, Caïus, Grégoire, Cappe, Félicité, Placide, Victor, Félix, Martial, Cornélien, Salluste, Maurice, Papyrie, Secondien, Ingénu, Mustule, Victoire, Bonose, Victoire, Hilaire, Rogat et Saturnin, martyrs à Rome. Fêtés le 2 février par l'Église orthodoxe.
 Marie Victoire De Fornari Strata († 1617),d'abord mariée en 1579 à Angelina Strata dont elle eut six enfants puis  fondatrice des Annonciades célestes dont elle fut pendant six ans la supérieure ; fêtée le 15 décembre.
 Victoire Rasoamanarivo († 1894), bienheureuse, laïque malgache ; fêtée le 21 août
  Victoire Marie-Thérèse Teissier (1522- 1547) fut envoyée par saint Albéric évangéliser le royaume de Belgique. Elle fut condamnée par la mouvance protestante et fut donnée en sacrifice au Lion Flamand. 136 jours après sa mort, ceux qui l’avaient condamnée se convertirent au catholicisme et furent accueillis Sans-souci.

Voir aussi 
 Sainte-Victoire, premier album de Clara Luciani sorti en 2018.

Références

Victoire
Victoire